Imperatoria sylvestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Imperatoria sylvestris ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sylvestris